Жилец — название нескольких художественных фильмов:

 Жилец (1927; ) — фильм Альфреда Хичкока.
 Жилец (1932) — фильм режиссёра Мориса Элви.
 Жилец (1944; ) — фильм режиссёра Джона Брэма.
 Жилец — короткометражный фильм Сергея Алексеева.
 Жилец (1976; , ) — фильм Романа Полански.
 Жилец (1990; ) — один из вариантов названия фильма режиссёра Джона Шлезингера.
 Жилец (2009) — фильм режиссёра Давида Ондаатже.

См. также 
 Жильцы